La finale de la Coupe UEFA 1977-1978 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au Stade Armand-Cesari de Furiani, en France, et au Philips Stadion d'Eindhoven, aux Pays-Bas.

Elle oppose l'équipe française du SEC Bastia aux Néerlandais du PSV Eindhoven. Au terme des deux rencontres, les Eindhovenois l'emportent sur le score de 3 buts à 0 (0-0 à l'aller, 3-0 au retour), ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition.

Le match aller est le sujet d'un documentaire de Jacques Tati nommé Forza Bastia.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi

Articles connexes 
 Forza Bastia, documentaire consacré à la finale.
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1977-1978
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1977-1978

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1977-1978

Notes et références 

1977-1978
Sporting Club de Bastia
Face-à-face du PSV Eindhoven
Football en France en 1978
1978 aux Pays-Bas
Sport en mai 1978
Sport en avril 1978
Événement sportif en Corse
Événement sportif à Eindhoven